Оборняча:

 Оборняча — село в Сербии, в общине Ада, в Северно-Банатском округе автономного края Воеводина
 Оборняча — населённый пункт в Сербии, в общине Бачка-Топола, в Северно-Бачском округе автономного края Воеводина